Илья́ Андре́евич Толсто́й:
 Толстой, Илья Андреевич (1757—1820) — тайный советник, казанский губернатор.
 Толстой, Илья Андреевич (1813—1879) — генерал-лейтенант, сенатор, наказной атаман Оренбургского войска, Георгиевский кавалер.
 Толстой, Илья Андреевич (1903—1970) — географ.